Лоренцо Лукка (; родился 10 сентября 2000, Монкальери, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Пиза», выступающий на правах аренды за «Аякс».

Клубная карьера 
В 2020 году Лоренцо присоединился к «Палермо». Он провёл в клубе 1 сезон, сыграв 30 матчей в чемпионате и забив 10 голов.

21 июля 2021 года присоединился к клубу «Пиза» из Серии B.

5 августа 2022 года ушёл в годовую аренду с правом выкупа в «Аякс». Он стал первым итальянским игроком в истории клуба.

Карьера в сборной 
Лукка выступал за национальную сборную Италии до 21 года.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»